Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Álex Calatrava e Salvador Navarro-Gutierrez che hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Federico Luzzi 65-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Álex Calatrava /  Salvador Navarro-Gutierrez (Campioni)
 Ali Hamadeh /  Jicham Zaatini (primo turno)

 Andrés Schneiter /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Damian Furmanski /  Juan Gisbert Schultze (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2000